Лика може бити:

 Лика, регија у Републици Хрватској
 Лика (ријека), ријека у истоименој регији у Републици Хрватској
 Санџак Лика, турски санџак у 16. и 17. веку
 Жупанија Лика и Крбава, жупанија на подручјима Лике и Крбаве
 Лика (влакно), влакно коре дрвета (најчешће липе) које се употребљава за везивање.

Види још 
 Личко-сењска жупанија